Ел Саграрио има више значења:

 Ел Саграрио (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Саграрио (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саграрио (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику